Aulo Postumio Albino Regilense puede hacer referencia a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Aulo Postumio Albino Regilense.— Tribuno consular en los años 397 y 381 a. C.
 Aulo Postumio Albino Regilense (cónsul 496 a. C.).— Cónsul en el año 496 a. C.
 Aulo Postumio Albino Regilense (cónsul 464 a. C.).— Cónsul en el año 464 a. C.